Eudoxo de Cnido — astrônomo, matemático e filósofo grego 
Eudoxo de Cízico — navegador grego 
Eudóxio de Antioquia — arcebispo de Constantinopla entre 360 e 370

Desambiguações de antropônimos